Wharnsby ist der Familienname folgender Personen:

 David Wharnsby (* 1967), kanadischer Filmeditor
 Dawud Wharnsby (* 1972), kanadischer Sänger, Songwriter